Emmalaan (Baarn)
Emmalaan (Emmen)
Emmalaan (Haren)
Emmalaan (Utrecht)
Emmalaan (Amsterdam)